Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Britomart : 
 Le HMS Britomart était un brig-sloop de 16 canons capturé par les danois en 1807 et mis en servie sous le nom de HMS Glommen. Il a été rebaptisé HMS Britomart en 1808, mais le changement de nom a été annulé avant qu'il ne soit détruit en 1809.
 Le  est un brick-sloop de classe Cherokee de 10 canons lancé en 1808 et vendu en 1819. Il entra alors dans le service commercial et, en 1822, au moins, il a transporté des passagers de Londres à Van Diemen's Land. Il a disparu en 1839 au cours d'une navigation entre Port Phillip et Hobart. Le Lloyd's Register de 1840 a inscrit l’annotation "manquant" en face de son  nom.
 Le  est un autre brick-sloop de classe Cherokee de 10 canons, lancé en 1820 et vendu en 1843. Le capitaine William Hobson, du Britomart, a affirmé la souveraineté britannique sur la Nouvelle-Zélande en 1840
 Le  est un brick de 8 canons lancé en 1847. Il a été utilisé comme navire des garde-côtes à partir de 1857 et a été rebaptisé WV25 en 1863. Il a été démantelée en 1874.
 Le  est une canonnière de classe Britomart lancée en 1860. Elle a été vendue en 1892, puis revendue comme une coque d’amarrage, étant démantelée en 1946.
 Le  est une canonnière de classe Bramble lancée en 1899 et vendue en 1920 en service civil, rebaptisée Sakuntala.
 Le  est un dragueur de mines de classe Halcyon lancé en 1938 et coulé en 1944.

Britomart